Steely steht für:

 Steely Dan, Band
 Steely Auto Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller